Tean est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Tean Kam, khum de la province de Banteay Mean Chey

Tean, village du Staffordshire
Rivière Tean, rivière du Staffordshire
Teän, l'une de îles Scilly

Voir aussi
Tean zu, technique de torture dans l'ancienne Chine

Homonymie de toponyme